Narceus är ett släkte av mångfotingar. Narceus ingår i familjen Spirobolidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Slitsdubbelfotingar
Narceus